Southland – regione della Nuova Zelanda
Southland – località del Texas
Southland – serie televisiva statunitense prodotta tra il 2009 e il 2013